zlatar (obrtnik)

Zlatar
Zlatar Bistrica

Zlatari (Foča, BiH)
Zlatari (Rudo, BiH)
Zlatari (Tundža, Bugarska)
Zlatari (Resen, Makedonija)
Zlătari (Bacău, Rumunjska)
Zlatari (Brus, Srbija)